High low (poker)
 High-low, fitness